narcyz (Narcissus) – rodzaj roślin z rodziny amarylkowatych
 Narcyz (gr. Narkissos, łac. Narcissus) – w mitologii greckiej piękny młodzieniec
 Narcyz – imię męskie
 Narcyz – obraz Caravaggia
 Narcyz – postać biblijna, święty prawosławny
 Narcyz – święty katolicki, trzydziesty biskup Jerozolimy 
 Narcyz (1824-1887) – rosyjski mnich prawosławny
 Narcyz (1968-) – jordański duchowny prawosławny

Zobacz też 

 narcyzm
 Narcyz Olizar – hrabia, działacz polityczny Wielkiej Emigracji
 Narcyz Putz – polski duchowny katolicki, błogosławiony kościoła katolickiego
 Narcyz Turchan – polski duchowny katolicki, błogosławiony kościoła katolickiego
 Narcyza – imię żeńskie
 Narcyza Malfoy (Ród Blacków) – postać występująca w serii książek J.K. Rowling o Harrym Potterze
 Narcyza Żmichowska – powieściopisarka i poetka, jedna z entuzjastek
 Narcissus – silnik JavaScript
 USS „Narcissus” – nazwa okrętów US Navy